Cantemir – miasto w Mołdawii
 Cantemir – dzielnica Oradei
 Cantemir (Kantemir) – mołdawski ród bojarski